Ралли Монте-Карло 1975 года (официально Rallye Automobile de Monte-Carlo 1975) - первый этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 19 по 23 января. Это 43-е Ралли Монте-Карло в истории и второе в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном асфальтово-снежном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 472 км и была разделена на 22 спецучастка. На старт вышло 96 экипажей, из них до финиша соревнований добралась практически половина - 43.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году